Edo (Japan), de oude naam van Tokio
Edo (rivier), een rivier in Japan
Edo (staat), een staat van Nigeria
Edo (taal), een taal in Nigeria
Edo (voornaam), een jongensnaam
Edo (volk), een volk in Nigeria
Edoperiode, een periode in de Japanse geschiedenis
Edo-rating, een ratingmethode in het schaken
Edotalen, een taalgroep behorende tot de Benue-Congotalen

EDO kan verwijzen naar:
EDO (honkbal), een honkbalclub uit Haarlem
Ergst Denkbare Overstroming, term van de Nederlandse overheid
Extended Data Output
HFC EDO, een voetbalclub uit Haarlem
UCS EDO, een voetbalclub uit Utrecht
Elektronische detectie van ongevallen